In 1992/93 werd het 55ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk. Door een omkoopschandaal werd de titel van Olympique Marseille afgenomen. De nummer twee Paris SG weigerde de titel waardoor deze niet toegekend werd. De reden waarom PSG weigerde was omdat hoofdsponsor Canal+ dat eiste omdat ze bang waren abonnementen te verliezen in de Provence als PSG de titel aanvaardde.

Eindstand 

(Overwinning:2 ptn, gelijk:1 pt, verlies:0 ptn)

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1992/93 uitkwamen in de Division 1.

Paris Saint-Germain

Bijgaand een overzicht van de spelers van Paris Saint-Germain, die in het seizoen 1992/93 onder leiding van de Portugese trainer-coach Artur Jorge de Franse landstitel toegewezen kregen na de diskwalificatie van titelverdediger Olympique Marseille. PSG weigerde de titel echter te aanvaarden.

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1992/93